Вальтер Аренсибия Родригес (; род. 21 июля 1967, Ольгин) — кубинский шахматист, гроссмейстер (1990).

Чемпион мира среди юниоров (1986). В составе сборной Кубы участник 9-и Олимпиад (1986, 1990, 1994—2006) и 4-х командных чемпионатов мира (1993—2005).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Кубы